Tierritas Blancas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierritas Blancas, Zacatecas, ort, Villa García, 
 Tierritas Blancas, San Luis Potosí, ort, Tamasopo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar